De Gebroeders Grimm:
Jacob Grimm, een Duits oud-jurist, taal- en letterkundige
Wilhelm Grimm, een Duits oud-taalkundige
Eerste Germaanse klankverschuiving of wet van Grimm

Film en televisie
The Brothers Grimm, een Europees-Amerikaanse film uit 2005
Grimm (film), een Nederlandse film uit 2003
Grimm (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2011

Andere
Friedrich Melchior Grimm, een der Verlichters
Robert Grimm, een Zwitsers politicus en vakbondsman
Grimm (band), een Nederlandse folkmetalband
Gebr. Grimm, een Nederlandse schlagerband ("AmmeNooitNeeNooitNiet")

Zie ook
Grim (doorverwijspagina)
Grimme (doorverwijspagina)